Hohe Marter (Neurenberg), een buurt in Neurenberg
Hohe Marter (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg